utilità – parametro di misura utilizzato in campo economico per determinare il grado di soddisfazione della domanda
 utilità – in ambito filosofico, parametro di misura della felicità di un essere sensibile
 utilità –  in campo informatico, una tipologia di software 
 Utilità marginale –  in economia, concetto della teoria neoclassica del valore 
 Utilità attesa – in economia e in teoria dei giochi, modello che descrive le scelte individuali in condizioni di rischio
 Utilità di pianificazione –  o Task Scheduler, componente del sistema operativo Microsoft Windows per l'avvio automatico di programmi
 Utilità di masterizzazione API – componente del sistema operativo Microsoft Windows  per la masterizzazione dei CD e dei DVD